Денис Геннадьевич Ткачук (род. 2 июля 1989, Белгород) — российский футболист, нападающий.

Карьера

Клубная 
Денис Ткачук родился и вырос в Белгороде. Воспитанник клуба «Салют». Долгое время играл за молодёжный состав, а в 2008 заключил с клубом профессиональный контракт. В феврале 2014 года перешёл в оренбургский клуб «Газовик», но уже в июле того же года заключил контракт с самарским клубом «Крылья Советов». В январе 2015 года Ткачук находился на просмотре в петербургском «Зените», но сразу не подошёл команде. Через полгода Ткачук перешёл в «Зенит» на правах свободного агента. Большую часть сезона он провёл в «Зените-2» в ФНЛ, а за основной состав петербургского клуба сыграл лишь 7 матчей.

23 сентября 2015 в гостевом матче 1/16 финала Кубка России 2015/16 с тверской «Волгой» вышел на замену после первого тайма и в дополнительное время забил три мяча.

18 января 2016 года «Рубин» объявил о трансфере Ткачука. В первой же игре за новый клуб он забил мяч в ворота «Кубани», ставший единственным в матче и принесший победу казанской команде.

В сборной 
В 2012 году Денис Ткачук провёл один матч за вторую сборную России против молодёжной сборной Бельгии. 6 ноября 2016 года впервые был вызван в сборную, для подготовки к контрольным матчам против сборной Катара и Румынии.

Достижения 
 Личные достижения
 Обладатель Кубка России: 2015/16
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2016
 Лучший игрок и лучший полузащитник зоны «Центр» Второго дивизиона сезона 2011/12
 Лучший полузащитник Первенства ФНЛ 2013/14

Статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»
Игроки ФК «Кубань» (2018)
Игроки ФК «Волгарь»